Gabriel Dumont (né le  à Dégelis, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Carrière de joueur 

En 2006, il débute dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Voltigeurs de Drummondville. L'équipe remporte la Coupe du président et participe à la Coupe Memorial en 2009. Il participa également à l'équipe LHJMQ à la Super Serie Subway en 2009.  En 2010, il passe professionnel avec les Bulldogs de Hamilton dans la Ligue américaine de hockey. Il marque son premier but dans la Ligue nationale le  dans un match contre Pittsburgh. Le , il est libéré par le Canadien.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007 ||Voltigeurs de Drummondville|| LHJMQ||8||1||1||2||6||6||0||2||2||0 
|-
| 2007-2008 || Voltigeurs de Drummondville ||LHJMQ||59||11||14||25||103||-||-||-||-||- 
|-
| 2008-2009 ||Voltigeurs de Drummondville||LHJMQ||51||28||21||49||63||19||6||13||19||32 
|-
| 2009-2010 ||Voltigeurs de Drummondville||LHJMQ||62 || 51 || 42 || 93 || 127 || 14 ||11 ||10 ||21 ||19
|-
| 2009-2010 || Bulldogs de Hamilton|| LAH ||- ||- ||- ||- ||- || 11|| 2|| 0|| 2|| 12
|-
| 2010-2011 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||64 ||5 ||13 ||18 ||79 ||20 ||6 ||3 ||9 ||6 
|-
| 2011-2012 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||59 ||13 ||11 ||24 ||55 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2011-2012 || Canadiens de Montréal || LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2012-2013 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 55|| 16|| 15|| 31|| 83|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Canadiens de Montréal || LNH || 10|| 1 || 2 || 3 || 13|| 3|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
| 2013-2014 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 74|| 19|| 17|| 36|| 111|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Canadiens de Montréal || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 66 || 20 || 25 || 45 || 88 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Canadiens de Montréal || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 71 || 19 || 30 || 49 || 76 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Crunch de Syracuse || LAH || 20 || 5 || 5 || 10 || 24 || 22 || 5 || 6 || 11 || 12
|-
| 2016-2017 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 39 || 2 || 2 || 4 || 29 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 7 || 0 || 0 || 0 || 4  || - || - || - || - || - 
|-
| 2017-2018 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||23 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2017-2018 || Crunch de Syracuse || LAH || 18 || 5 || 16 || 21 || 15 || 4||3||2||5||2 
|-
| 2018-2019 || Crunch de Syracuse || LAH || 59|| 15|| 28|| 43|| 67|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2019-2020 || Wild de l'Iowa || LAH || 34 || 8 || 7 || 15 || 38 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Wild du Minnesota || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Wild de l'Iowa || LAH || 34 || 12 || 19 || 31 || 60 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Crunch de Syracuse || LAH ||  || 

| 90|| 4|| 5|| 9|| 48|| 3|| 0|| 0|| 0|| 12

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey junior majeur du Québec
2010 : remporte le trophée Guy-Carbonneau
2010 : meilleur buteur
2010 : nommé dans la première équipe d'étoiles

Références 

Naissance en octobre 1990
Naissance au Québec
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Canadiens de Montréal
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des IceCaps de Saint-Jean
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur du Wild du Minnesota